Petra Rampre era la detentrice del titolo, ma ha perso nel primo turno contro Taylor Townsend.

Townsend ha battuto in finale Julija Putinceva 6–1, 6–1.

Teste di serie 

  Marina Eraković (Quarti di finale; ritiro)
  Michelle Larcher de Brito (quarti di finale)
  Melanie Oudin (ritiro)
  Verónica Cepede Royg (secondo turno)

  Irina Falconi (primo turno) 
  Grace Min (primo turno) 
  Julija Putinceva (finale) 
  Allie Kiick (quarti di finale)

Tabellone

Finals

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 

Audi Melbourne Pro Tennis Classic 2014